Wilhelm Egger (skijaš skakač) (Willi Egger)
Wilhelm Egger (filmski djelatnik) (Willy Egger)
Wilhelm Egger (biskup)
Wilhelm Egger (slikar)